Плінт — архітектурний термін
 Плінт чи плінтус — захисний або декоративний виступ нижньої кромки стіни.
 Плінт — головна комутаційна одиниця телефонного кросу

Див. також 
 Плінтус

Примітки